Ри́ган () — английская фамилия. Известные носители:

 Риган, Бриджит (род. 1982) — американская актриса кино и театра.
 Риган, Винсент (род. 1965) — актёр телевидения и кино Великобритании.
 Риган, Джеральд (1929—2019) — канадский политик, премьер-министр Новой Шотландии и федеральный министр. Отец Джофа и Лоры Риган.
 Риган, Джофф (род. 1959) — канадский политик, спикер Палаты общин Канады (с 2015). Сын Джеральда Ригана, брат Лоры Риган.
 Риган, Дональд Томас (1918—2003) — 66-й министр финансов США.
 Риган, Лора (род. 1977) — канадская актриса. Дочь Джеральда Ригана, сестра Джоффа Ригана.
 Риган, Майкл Стэнли (род. 1976) — 16-й администратор Агентства по охране окружающей среды.
 Риган, Робби (род. 1968) — британский боксёр.
 Риган, Том (1938—2017) — американский философ, занимавшийся теорией о правах животных.
 Риган, Чарльз Тейт (1878—1943) — британский ихтиолог.